Santander poate se referi la:

 Francisco de Paula Santander — militar și susținător al independenței Columbiei
 diviziuni administrative ale Columbiei:
 departamentul Santander
 departamentul Norte de Santander
 Puerto Santander — un municipiu din departamentul Norte de Santander
 Santander de Quilichao — un municipiu din departamentul Cauca
 diviziuni administrative ale Filipinelor
 Santander — un oraș din provincia Cebú, Filipine
 diviziuni administrative ale Spaniei
 Santander — un oraș din comunitatea Cantabria, Spania
 aria metropolitană Santander-Torrelavega
 comarca Santander
 episcopia Santander
 provincia Santander — fosta provincie a Spaniei înlocuită cu provincia Cantabria
 Banco de Santander — o bancă spaniolă cu sediul în Santander